Saint-Valérien, municipalité de la MRC de Rimouski-Neigette, au Québec
 Saint-Valérien-de-Milton, municipalité de la MRC des Maskoutains, au Québec
 Saint-Valérien, commune française de la Vendée
 Saint-Valérien, commune française de l'Yonne

Homonymie de toponyme